Хектор — многозначный термин:

Топоним 
 Хектор — город в округе Ренвилл, штат Миннесота, США.
 Хектор — тауншип в округе Ренвилл, штат Миннесота, США.

Фамилия 
 Хектор, Йонас — немецкий футболист.
 Хектор, Йонни — шведский шахматист, гроссмейстер.
 Хектор, Сара — шведская горнолыжница.
 Хектор, Хьютан — тринидадский футболист.

См. также